Мкртчян, Артур: Мкртчян, Артур Азатович (род. 1973) — армянский футболист и тренер.
 Мкртчян, Артур Асланович (1959—1992) — политический и государственный деятель НКР.